

Izabela 

 Izabela – imię żeńskie
 Izabela – miniserial telewizji Polsat z 2000 roku
Miejscowości w Polsce
 Izabela – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza
 Izabela – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Izabela – przysiółek  w woj. łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew
 Izabela – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Wiązowna

Izabella 
 Izabella – piosenka Jimiego Hendriksa
 Izabella – odbiornik radiowy polskiej produkcji